Strada statale 65 – strada statale polacca
 Strada statale 65 della Futa